

Geografie
Brooks (Alberta)
Brooks (Georgia)
Brooks (Kentucky)
Brooks (Minnesota)
Brooks (Oregon)
Brooksburg
Twin Brooks

Personen

Voornaam
Brooks Kerr (1951-2018), Amerikaanse jazz-pianist
Brooks Koepka (1990), Amerikaanse golfer
Brooks Wackerman (1977), Amerikaanse muzikant

Achternaam
Albert Brooks (1947), Amerikaanse acteur en schrijver
Daniel Brooks (1987), Britse golfer
David Brooks (1997), Britse voetballer
Elkie Brooks (1945), Britse zangeres
Garth Brooks (1962), Amerikaanse zanger
James L. Brooks (1940), Amerikaanse regisseur
John Anthony Brooks (1993), Amerikaanse voetballer
Joe Brooks, Brits singer-songwriter
Kix Brooks (1955), onderdeel van Amerikaanse singer-songwriter duo Brooks & Dunn
Lonnie Brooks (1933-2017), Amerikaanse muzikant
Louise Brooks (1906-1985), Amerikaanse danseres
Mark Brooks (1961), Amerikaanse golfer
Mel Brooks (1926), Amerikaanse acteur en komiek
Meredith Brooks (1958), Amerikaans singer-songwriter
Phillip Brooks (1978), Amerikaanse worstelaar, ook bekend als CM Punk
Reva Brooks (1913-2004), Canadese fotografe
Richard Brooks (doorverwijspagina)
Romaine Brooks (1874-1970), Amerikaanse kunstenares
Terry Brooks (1944), Amerikaanse schrijver
Tony Brooks (doorverwijspagina)
William Edwin Brooks (1828-1899), Britse ingenieur

Overige
Brooks (dj), Nederlands diskjockey
Brooks England, Engelse fabrikant van onder meer fietszadels
Brooks (band), een muziekband uit Londen
Brooks tjitjak, een hagedissoort
Brooks 2, een komeet ontdekt door William Robert Brooks
Mr. Brooks, Amerikaanse film uit 2007

Zie ook
 Brook (doorverwijspagina)